Endberg ist ein geographischer Name:

Ort:
 Endberg (Isny), Einödhof von Bolsternang in der Stadtteilgemarkung Großholzleute von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Berge:
 Endberg (Diebach) (388,2 m), Berg der Dörrenzimmerner Platte bei Diebach, Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Endberg (Stromberg) (367,0 m), Berg im Stromberg bei Schützingen, Gemeinde Illingen, Enzkreis, Baden-Württemberg